Зе́мгале (также Земга́лия, в исторической литературе — Семига́лия,  ) — одна из пяти исторических областей Латвии, названная по древнему балтийскому племени земгалов.

О названии 

Известно два литовских названия Земгалии — Žem̃gala и Žiẽmgala (латышское Zemgale является книжным заимствованием из ). В пользу исконности вокализма первого говорит  из датского хроники Annales Ryenses (XIII век), в пользу второго — , Sœimgalum (надписи на двух рунических памятных камнях XI века из Южной Швеции) и ,  (Лаврентьевская летопись). Первый вариант связывают с ,  «земля» или ,  «низкий».

Второй вариант, вероятно, является когнатом ,  «зима». К. Буга и Я. Эндзелин считали, что первичен вариант Žiẽmgala, этимологически обозначавший «зимний (северный) край», а Žem̃gala является результатом народной этимологии, сблизившей название с низменностями. Альтернативная этимология О. Бушса предполагает гидронимическое происхождение топонима: от названия реки вроде Жеймике или Жеймяна.

География 
Расположена на юге страны по левому берегу Западной Двины и граничит с Курляндией, Жемайтией, Аукштайтией, а также — исторически — с Селией (которая с 13 века включена в состав Семигалии).

Герб 
22 марта 2012 года сейм Латвии утвердил гербы исторических областей. В частности, герб Земгале в законе описывается так: на синем поле серебряный лось.

История 

В Средние века Земгалия была частью Курляндии и в её составе стала составной частью Латвии, поэтому на гербе Латвии она не представлена отдельной звёздочкой, а лишь в связке с Курляндией.

В XIII веке захвачена немецкими рыцарями и становится частью Ливонии. С 1561 года в составе Курляндского герцогства (в 1596—1617 годах самостоятельное Земгальское герцогство), в 1795—1917 годах восточная часть Курляндской губернии Российской империи.

Ландшафт Земгале преимущественно равнинный. Помимо Западной Двины (Даугавы), важной рекой является Лиелупе. Наиболее крупные города — бывшая столица Елгава, а также Тукумс, Добеле и Бауска.

Достопримечательности 
Главной туристической достопримечательностью региона является Рундальский дворец работы Бартоломео Растрелли, примерно в 10 км от Бауски. Ежегодно в течение третьей недели июля здесь проходит Фестиваль старинной музыки. Поблизости расположены ещё три замка, построенные в конце XVIII века, — Межотне, Кауцминде и Борнсминде.

В Елгаве, бывшей столице Курляндского герцогства, находится герцогский дворец — тоже работа Растрелли, а также Петровская Академия — редкий образец архитектуры барокко XVIII века.

См. также 
 Историко-культурные области Латвии
 Статистические регионы Латвии

Примечания

Литература